Résultats détaillés de l'édition 2008 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie Int' Series Gold, s'est tenue du 6 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Philipp Petzschner remporte le tournoi en simple en battant Gaël Monfils en finale, alors qu'il avait dû passer par les qualifications. Il décroche ainsi son premier titre ATP en simple.
 En double, Max Mirnyi et Andy Ram s'imposent en finale face à Alexander Peya et Philipp Petzschner. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

Vienne
ATP 2008
Sport en Autriche en 2008
Tennis en octobre 2008